«Meaning of Life» — восьмий студійний альбом американської поп-рок співачки Келлі Кларксон. В США альбом вийшов 27 жовтня 2017 року.

Список композицій 

Примітки
  означає продюсера вокалу
  означає додаткового продюсера

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Альбоми Келлі Кларксон
Альбоми Atlantic Records